Авакатла има више значења:
 Авакатла (Авазотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Авакатла (Сико), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Авакатла (Мистла де Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику